Wyniki Grand Prix Polski 2007, dziewiątej eliminacji mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2007.

Zawody o Grand Prix Polski rozgrywane są po raz czternasty; w Bydgoszczy po raz dziesiąty.

Lista startowa 
Stawkę piętnastu stałych uczestników uzupełnił jeden zawodnik z dziką kartą Krzysztof Kasprzak oraz dwóch tzw. rezerwy toru Damian Baliński i Krzysztof Buczkowski. Lista stałych uczestników (z numerami):

 (2) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (15) Chris Harris (Wielka Brytania)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (6) Hans Andersen (Dania)
 (13) Wiesław Jaguś (Polska)
 (7) Matej Žagar (Słowenia)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (9) Jarosław Hampel (Polska)
 (4) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (8) Tomasz Gollob (Polska)
 (14) Rune Holta (Polska)
 (12) Bjarne Pedersen (Dania)
 (16) Krzysztof Kasprzak (Polska)
 (11) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (1) Jason Crump (Australia)
 (3) Nicki Pedersen (Dania)
 (17) Krzysztof Buczkowski (Polska)
 (18) Adrian Miedziński (Polska)

Andreas Jonsson (4 miejsce) i Krzysztof Buczkowski (nie startował) w sezonie 2007 reprezentowali barwy miejscowej Polonii Bydgoszcz.

Wyniki 
W żółtym plastronie wystąpił lider klasyfikacji przejściowej po Grand Prix Łotwy.

Bieg po biegu 
 (64,97) Adams, Andersen, Hancock, Harris
 (66,63) Hampel, Jaguś, Zagar, Lindbaeck
 (65,22) B.Pedersen, Gollob, Jonsson, Holta
 (64,56) Kasprzak, N.Pedersen, Crump, Nicholls
 (64,44) Jonsson, Hancock, Jaguś, Kasprzak
 (64,38) Gollob, Harris, Zagar, Nicholls
 (64,69) Holta, Crump, Adams, Lindbaeck
 (65,07) N.Pedersen, Hampel, B.Pedersen, Andersen (w/su)
 (64,78) N.Pedersen, Holta, Zagar, Hancock
 (65,35) B.Pedersen, Harris, Crump, Jaguś
 (64,53) Hampel, Nicholls, Adams, Jonsson
 (64,75) Kasprzak, Gollob, Lindbaeck, Andersen
 (66,59) Lindbaeck, Hancock, B.Pedersen, Nicholls
 (66,13 – NCD) Kasprzak, Holta, Harris, Hampel
 (65,00) N.Pedersen, Gollob, Jaguś, Adams
 (64,81) Jonsson, Crump, Andersen, Zagar
 (65,72) Gollob, Hampel, Crump, Hancock
 (65,75) N.Pedersen, Jonsson, Lindbaeck, Harris (u4)
 (65,09) Adams, Kasprzak, Zagar, B.Pedersen
 (65,29) Holta, Nicholls, Jaguś, Andersen
 Półfinały:
 (64,25) N.Pedersen, Jonsson, Adams, Holta
 (64,69) Gollob, Kasprzak, Hampel, B.Pedersen
 Finał:
 (64,29) Gollob (6), Kasprzak (4), N.Pedersen (2), Jonsson (0)

Opis 
Gollob po przegranym starcie, ułańską szarżą na przeciwległej prostej, wciska się między prowadzącego Pedersena a Kasprzaka. Stadion szaleje z radości, gdy Tomek wypycha Nicki Pedersena, a Kasprzak przechodzi na drugą pozycję.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2007

Linki zewnętrzne 
 

Polska
2007
2007 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Bydgoszczy